Toponímia:
 Edinburgh  o Edimburg , capital d'Escòcia 
 Edinburg (Dakota del Nord), localitat estatunidenca
 Edinburg (Illinois), localitat estatunidenca
 Edinburg (Maine), localitat estatunidenca
 Edinburg (Texas), localitat estatunidenca
 Edinburg (Virgínia), localitat estatunidenca
 Edinburgh (Indiana), localitat estatunidenca

Miscel·lània:
 Edinburgh College of Art, escola d'art ubicada a Edimburg, Escòcia, que proporciona educació superior artística 
 Edinburgh Rugby, equip professional de rugbi a 15 escocès

Vegeu també 
 Castell d'Edimburg, fortalesa que domina l'horitzó de la capital d'Escòcia, des de la seua posició a sobre del Castle Rock
 Universitat d'Edimburg, centre d'ensenyament i investigació d'Edimburg
 Festival d'Edimburg, festival internacional de les arts d'Edimburg